1. florbalová liga mužů je druhá nejvyšší mužská florbalová soutěž v Česku.

Název soutěže 
Do sezóny 2005/06 se soutěž jmenovala 2. florbalová liga mužů. Na 1. ligu byla přejmenována po té, co byla nejvyšší soutěž přejmenována na Extraligu (později Superligu).

Systém soutěže 
V 1. lize hraje 14 týmů. V základní části se všechny týmy dvakrát utkají každý s každým (celkem 26 kol). Za vítězství získává tým 3 body, za vítězství v prodloužení 2 body a za prohru v prodloužení 1 bod.

Po skončení základní části postupuje prvních šest týmů přímo do čtvrtfinále play-off. Týmy na 7. a 10. a týmy na 8. a 9. místě hrají předkolo na dvě vítězná utkání o poslední dvě místa ve čtvrtfinále. Do čtvrtfinále si první tři týmy postupně zvolí soupeře z druhé čtveřice, s ohledem na blízkost města, aktuální formu a jiné aspekty. V semifinále se na rozdíl od Superligy florbalu soupeř již nevolí. Jednotlivá kola play-off se hrají na tři vítězné zápasy. Vítěz play-off postupuje přímo do Superligy. Poražený finalista hraje o postup v baráži s vítězem druhého kola superligového play-down.

Týmy na 11. a 14. a týmy na 12. a 13. místě se spolu utkají v play-down na čtyři vítězné zápasy. Vítězné týmy hrají baráž na tři vítězné zápasy s poraženými finalisty skupin Národní ligy. Poražené týmy přímo sestupují do Národní ligy a jsou nahrazeny vítězi skupin Národní ligy.

Historie systému soutěže 
Až do sezóny 2015/16 hrálo soutěž 12 týmů. K rozšíření na současných 14 došlo od dalšího ročníku, rok před rozšířením Superligy. 

Do sezóny 2002/03 se hrálo systémem dvakrát každý s každým bez nadstavbové části. Do vyšší ligy (v té době s názvem 1. liga) postupovaly první dva týmy s nejvyšším počtem bodů. V následujících dvou sezónách přibyla nadstavba pro prvních šest týmů, které hrály o dvě postupová místa. Play-off se hraje od sezóny 2005/06, nejprve na dva vítězné zápasy, od další sezóny na tři. Od zavedení play-off postupuje přímo jen vítěz soutěže. Poražený finalista hraje baráž s vítězem druhého kola superligového (dříve extraligového) playdown. Výjimečná byla kvůli rozšíření Superligy od následujícího ročníku sezóna 2016/17. A to tím, že finále bylo dvojité, ze kterého postupovaly oba vítězné týmy. Play-off předcházelo předkolo pro týmy na sedmém až desátém místě po základní části hrané na dva vítězné zápasy. V této sezóně si lepší týmy do předkola soupeře volily, od čehož bylo v dalších sezónách upuštěno.

Až do sezóny 2002/03 sestupovaly do nižší ligy poslední tři týmy tabulky, které byly nahrazeny vítězi tří divizí 3. ligy. V následujících dvou sezónách hrály týmy na sedmém až dvanáctém místě skupinu o udržení, ze které stále sestupovaly poslední tři týmy. Od sezóny 2005/06 hrály o sestup jen poslední čtyři týmy a to dvoukolově vyřazovacím způsobem. Sestupovaly oba poražení prvního kola a poražený druhého kola. Od sezóny 2013/14 a vzniku Národní ligy se play-down kombinuje s baráží, a jejich systém se často měnil. V sezónách 2017/18 a 2018/19 sestupoval poslední tým základní části rovnou. O dalších sestupujících se rozhodlo v play-down  a v baráži. Současný systém jednoho kola play-down, ze kterého sestupují poražené týmy a vítězové hrají baráž, se používá od sezóny 2019/20 (tehdy, ani v další sezóně, se ale nerealizoval z důvodu předčasného ukončení soutěže).

Po zkušenostech s předčasným ukončením sezóny 2019/20 kvůli pandemii covidu-19 v Česku byla od sezóny 2020/21 stanovena nová pravidla, která umožňují prodloužit sezónu, případně určit konečné pořadí i postupující a sestupující i po nedohrané sezóně, pokud je odehráno alespoň 50 % zápasů základní části. Sezóna 2020/21 nebyla pro pokračující pandemii ani tak dohrána.

Týmy soutěže 

Týmy v sezóně 2022/23:
 Aligators Klobouky
 Bulldogs Brno
 Butchis
 DDQ Florbal Chomutov
 FAT PIPE Start98 Kunratice
 FBC Letka Toman Finance Group
 FbC Plzeň
 FBC Štíři Č. Budějovice
 FBŠ Hummel Hattrick Brno
 Florbal Ústí
 Kanonýři Kladno
 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers
 TJ Znojmo LAUFEN CZ
 Troopers

Účast jednotlivých klubů 

|}

Odkazy

Reference

Související články 
 Superliga florbalu
 1. florbalová liga žen

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 1. ligy mužů